Estancia (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo;
 Estancia (New Mexico), een plaats in de VS. 

 Estância (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Estância (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais